Cyrk Antosia (fr. Baby Antonio's Circus, 2009) – serial telewizyjny produkcji australijskiej z 2009 wyprodukowany przez The Wiggles Production (twórców takich seriali jak The Wiggles, Dorotka – wesoły dinozaur czy The Kingdom of Paramithi).

Bohaterowie 
 Antoś
 Fifi
 Samson
 Janusz i Ludwik
 Nita
 Michasia
 Juliusz

Wersja polska 
 Opracowanie: MediaVox
 Realizacja: Marek Rusinowski
 Tekst polski: Roman Palewicz
 Czytał: Krzysztof Korzeniowski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Notka prasowa na temat serialu

Australijskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2010